

Pessoas
Ralph Rexford Bellamy

Localidades

Rexford (Kansas)
Rexford (Montana)

Desambiguação